Khushi (Hindi: ख़ुशी, Urdu: خُشی, übersetzt: Glück) ist ein indischer Frauenname und der Titel folgender Filme unter der Regie von S. J. Surya:

 Kushi (2000) mit Vijay und Jyothika
 Kushi (2001) mit Pawan Kalyan und Bhoomika Chawla
 Khushi bedeutet Glück! (2003) mit Kareena Kapoor und Fardeen Khan.